Eliteserien 2015-2016 – torneo di calcio a 5
 Eliteserien 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Eliteserien 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile